Прошлогодние чемпионы — пара Махеш Бхупати / Леандер Паес — не защищали свой титул, но оба принимали участие в турнире:
 Леандер (в дуэте с Радеком Штепанеком) вновь завоевал титул.
 Махеш (в паре с Роханом Бопанной) дошёл до полуфинала.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Финал)
  Микаэль Льодра /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Первый раунд)

<li> Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Первый раунд)
<li> Махеш Бхупати /  Рохан Бопанна (Полуфинал)
<li> 'Леандер Паес /  Радек Штепанек (Титул)
<li> Франтишек Чермак /  Филип Полашек (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Sony Ericsson Open 2012